Делвуд има више значења:
 Делвуд (Минесота)
 Делвуд (Мисури)